Wierch – szczyt w Gorcach
 Wierch – szczyt w Paśmie Jaworzyny w Beskidzie Sądeckim